Писаљка може да се односи на следеће:
 оловка, било који предмет за писање
 шараљка, алатка за шарање ускршњих јаја
 креда (школска писаљка), за писање по табли